Неопротерозой () е геоложка ера (последната ера на протерозоя), която започва преди 1000 милиона години и завършва преди 542 милиона години.

От гледна точка на геологията се характеризира с разпадането на древния суперконтинент Родиния на 8 отделни фрагмента. Неопротерозоят се дели на 3 периода – едиакарий, криоген и тоний. По време на криогена настъпва най-мащабното заледяване на Земята, ледовете достигат екватора.

От по-късния период – едиакарий са най-древните изкопаеми на останки от живи организми, защото именно в този период при животните започва да се оформя скелет или друга твърда обвивка. По-голямата част от фауната не може да се счита за предшественик на съвременните животни, като установяването на тяхното място в еволюционното дърво е много сложно и проблематично.